A LMG-856 é uma rodovia brasileira do estado de Minas Gerais.
É uma rodovia construída e conservada pelo governo do estado, não constante no plano rodoviário estadual, não coincidente com a diretriz de uma rodovia constante no plano rodoviário federal de 1973, ligando dois ou mais pontos notáveis, ou rodovias, dentro do estado.
Por sua característica, é considerada uma rodovia de ligação.
A rodovia recebeu oficialmente o nome de Rodovia Doutor Rogério Antonio Pinto (Bigu). O projeto que deu esse nome à estrada é de autoria do deputado estadual Antônio Carlos Arantes (PSDB), atendendo a um pedido do vereador de Cássia, Ricardo Graia.
Familiares e amigos do médico marcaram presença em solenidade emocionante que oficializou o nome da rodovia. Doutor Rogério atendia em Cássia e Delfinópolis e morreu em um acidente de carro nessa mesma estrada, em 2013.
Em seu discurso, o prefeito de Cássia, Rêmulo Carvalho Pinto, fez questão de agradecer o deputado pela homenagem ao médico que dedicou sua vida a atender o povo e o vereador Ricardo Graia pela iniciativa.
Representando o deputado Arantes, Alexandre Guiraldelli, assessor parlamentar, ressaltou que o deputado fez questão de prestar a homenagem ao médico que é um exemplo de pessoa e de profissional.
O vereador Ricardo Graia também agradeceu ao deputado por ter atendido a esse pedido. “Quando sugeri ao deputado que defendesse o projeto na Assembleia de Minas Gerais, ele foi muito solícito e não mediu esforços para ver concretizado o pedido. Obrigado, deputado Antônio Carlos, por mais este trabalho em prol de nossa comunidade”, falou Graia.
Também participou da solenidade Cláudio Palma, assessor do deputado federal Carlos Melles (DEM), que anunciou que, em breve, o projeto da ponte que ligará os dois municípios terá início. Segundo o assessor, a construção da ponte é uma das metas de Carlos Melles.

https://web.archive.org/web/20180319004150/http://www.der.mg.gov.br/component/content/article/189

https://web.archive.org/web/20170118215308/https://passosnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4855:projeto-da-nome-a-rodovia-que-liga-cassia-a-delfinopolis&catid=3:politica&Itemid=71

856